Por Metropolitano de Valência poder-se-á entender:
Metropolitano de Valência - o sistema de metropolitano de Valência, em Espanha
Metropolitano de Valência - o sistema de metropolitano de Valência, na Venezuela

Desambiguação